L'edizione 1951-1952 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Josef Hügi (II) (), con 24 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1951-1952.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1951-1952.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1952-1953.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario

Verdetti 
 Grasshoppers Campione di Svizzera 1951-52.
 Young Fellows e Bienne retrocesse in Lega Nazionale B.

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1951 e 1952;
L'Express, annate 1951 e 1952;
L'Impartial, annate 1951 e 1952;
Le Temps, annate 1951 e 1952;
Tribune de Lausanne, annate 1951 e 1952.

Collegamenti esterni 
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1951-1952